Dickopf ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Dickopf (* 1970), deutscher Sänger und Mitglied der Band Alte Bekannte
 Paul Dickopf (1910–1973), deutscher Kriminalist, Präsident des Bundeskriminalamtes (1965–1971)

Siehe auch:
 Dickoff
 Dickkopf